Стейси Мартен (также Стэйси или Мартин; ; ) — французская киноактриса.

Биография 
Стейси Мартен родилась 20 марта 1990 года в Париже в семье французского парикмахера Рене Мартена и англичанки Аннет Мартен. С самого детства вместе с родителями Стейси часто переезжала из города в город. Ещё будучи в Париже она начинала карьеру модели в агентстве «Premier Model Management». После окончания школы вместе с родителями Стейси уезжает жить в Лондон. Там она поступает в университет и решает пойти на учёбу в школу актёрского мастерства.

Карьера 
Актёрский дебют Стейси Мартен состоялся в 2013 году, когда она сыграла главную роль в эротическом фильме Ларса фон Триера «Нимфоманка». За неё в 2014 году Стейси была номинирована на премию «Бодиль» в категории «Лучшая актриса», а также премию «Роберт».

Затем актриса снималась в фильмах «Зима», «Дама в очках и с ружьём в автомобиле», «Страшные сказки», «Высотка», «Детство лидера».

В сентябре 2014 года стало известно, что Стейси получила главную роль в фильме режиссёра Николаса Саада «Тадж-Махал», посвященном террористической атаке в Мумбае в 2008 году. Съемки проходили в Мумбае (Индия) у отеля Тадж-Махал Палас. Мартен исполнила роль молодой девушки Луизы, которая приезжает в Индию со своими родителями и заселяется в шикарный отель SoBo. Она находится одна в комнате, когда террористы нападают на отель. Фильм повествует о том, как девушка выживает в эту страшную ночь, имея при себе лишь мобильный телефон, по которому держит связь с родителями.

В 2020 году сыграла в фильме «Мой создатель».

В 2021 году состоялась премьера фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна», где Мартен исполнила роль Фелиции Уэйн.

Фильмография

Примечания

Ссылки